Lana (Zuid-Tirol), een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
 Lana (Navarra), een gemeente in de Spaanse regio Navarra
 Lana (rivier), een rivier in Albanië
 Lana (Wallis), een plaats in het Zwitserse kanton Wallis
 Lana Wolf, een Nederlandse zangeres en diskjockey